Purple Rain heeft meerdere betekenissen:

Purple Rain (album); een muziekalbum van Prince And The Revolution uit 1984
Purple Rain (film); een film uit 1984, met in de hoofdrol de Amerikaanse popartiest Prince
Purple Rain (nummer); een muzieknummer oorspronkelijk van Prince And The Revolution uit 1984